Manfred Müller est un nom porté par :

 Manfred Müller (1926-2015), évêque allemand.
 Manfred Müller (1947-), footballeur allemand.